Ла Еспига има више значења:

 Ла Еспига (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Еспига (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Еспига (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Еспига (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспига, Ла Тортиља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспига (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Еспига, Бенито Маркез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику